Ksanti – miasto w Grecji
 Ksanti – prefektura w Grecji
 Skoda Ksanti – grecki klub piłkarski